Парламентские выборы в Иране 2008 года прошли в два тура, 14 марта и 25 апреля. На 290 мест в меджлисе 8-го созыва претендовали около 4500 кандидатов. В выборах участвовали Коалиция реформистов, Объединённый фронт консерваторов и независимые кандидаты...

Население Ирана в 2008 году составляло более 70 млн человек, из которых 47,6 млн имели право голоса. Было открыто около 45 тысяч избирательных участков, которые работали с 8 утра до 10 часов вечера.

Явка на выборах составила около 60 %.

Итоги 

Победила пропрезидентская партия консерваторов, получившая 67,2 % мандатов в Меджлисе.

Примечания

Ссылки 
 Iran Profile 

Выборы в Иране
Иран
События 14 марта
2008 год в Иране
События 25 апреля